Ленкино — название населённых пунктов в России:

 Ленкино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Ленкино — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.